

«Респект» () — канадско-американская биографическая драма режиссёра Лисль Томми 2021 года. Картина основана на жизни известной американской соул-певицы Ареты Франклин.

В ролях 
 Дженнифер Хадсон — Арета Франклин
 Скай Дакота Тернер — молодая Арета
 Форест Уитакер — Си Эл Франклин
 Марлон Уэйанс — Тед Уайт
 Одра Макдональд — Барбара Франклин
 Мэри Джей Блайдж — Дина Вашингтон
 Марк Мэрон — Джерри Векслер
 Хизер Хедли — Клара Уорд
 Кимберли Скотт — Мама Франклин
 Хейли Килгор — Кэролин Франклин
 Сейкон Сенгблох — Эрма Франклин
 Альберт Джонс — Кен Каннингем
 Тейт Донован — Джон Хэммонд
 Титусс Бёрджесс — Джеймс Кливленд
 Лодрик Д. Коллинз — Смоки Робинсон
 Келвин Хэр — Сэм Кук

Производство 
На роль Ареты Франклин с самого начала рассматривалась Дженнифер Хадсон. Сама Арета участвовала в создании картины вплоть до своей смерти в августе 2018 года. В январе 2019 на роль режиссёра была утверждена Лисль Томми. Кастинг проводился до октября 2019 года, когда были отобраны последние актеры на основные роли, в том числе Форест Уитакер, Марлон Уэйанс, Одра Макдональд, Мэри Джей Блайдж.

К съёмкам картины приступили в Джорджии в сентябре 2019 года. Съёмочный процесс был закончен 15 февраля 2020 года.

Сын Ареты, Кекаф Каннингэм, призвал всех бойкотировать фильм, поскольку авторы даже не потрудились побеседовать о важных фактах биографии соул-дивы с её семьёй, таким же образом он раскритиковал биографическую книгу о его матери «Королева по соседству». От лица всей семьи он заявил, что родные певицы против выхода фильма. Единственное, что он одобрил, — выбор Дженнифер Хадсон на роль его матери, так как последняя сама хотела этого.

Бывший адвокат Франклин Дэвид Беннетт в ответ на это заявил, что высказывание Кекалфа не совпадает ни с мнением других сыновей певицы, ни с мнением других членов семьи. Также он добавил, что Кекалф хотел за счёт этого получить материальную выгоду.

Релиз 
Премьера фильма в США запланирована на 13 августа 2021 года. Ранее премьера должна была состояться 14 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 9 октября, а позже — 25 декабря 2020 года. Премьера состоялась 8 августа 2021 года в Лос-Анджелесе, а 13 августа 2021 года фильм вышел в прокат в кинотеатрах США.  

Показ картины прошёл в рамках кинофестиваля в Локарно.

В российский прокат фильм «Респект» вышел 2 декабря 2021 года.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы США 2021 года
Фильмы Канады 2021 года
Фильмы-биографии США
Фильмы-биографии Канады
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы MGM
Фильмы Bron Studios
Фильмы Universal Pictures
Премьеры фильмов, отложенные из-за пандемии COVID-19
Фильмы на английском языке
Фильмы-биографии о певцах и певицах
Арета Франклин